Niccolò Brancaleoni (ca 1335-1394), aristocrate
  (1931-2014), joueur italien de football
 Matteo Brancaleoni (1981), chanteur italien